Raaf ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut de Raaf (* 1961), deutscher Eishockeytormann und -trainer
 Hermann Raaf (* 1914), deutscher Chemiker
 Joachim Raaf (* 1960), deutscher Schauspieler

Raaf bezeichnet:
 die Burg Raaf, eine Burgruine im belgischen Ort Eynatten

RAAF steht für:
 Royal Australian Air Force

Siehe auch:
 Raaff

Abkürzung